Betelgeuze (ster), een ster in het sterrenbeeld Orion
 Betelgeuze (stripreeks), een Franse vijfdelige sciencefictionstripreeks van Leo
 Betelgeuse (geslacht), een geslacht van vliesvleugelen
 Betelgeuze (schip, 1950), een wachtschip van het Zeekadetkorps
 Betelgeuse (schip, 1968), een in 1979 bij het Ierse Whiddy Island geëxplodeerde olietanker